Spas – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Debar

4 miejscowości na Ukrainie:
 Spas – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim
 Spas – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim
 Spas – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie kołomyjskim
 Spas – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie rożniatowskim
Miiejscowości na Białorusi:

 Spas – dawna osada w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.

Inne:
 S.P.A.S. – sztuka walki
 Spas – sztuka walki
 Spas – święto religijne; w językach wschodniosłowiańskich potoczne określenie święta Przemienienia Pańskiego
 Spas (Zbawiciel) – w prawosławiu częsty epitet przypisywany Jezusowi Chrystusowi
 Strzelba Franchi SPAS 12 – włoska półautomatyczna strzelba
 Strzelba Franchi SPAS 15 – włoska półautomatyczna strzelba